Амбулаторія загальної практики—сімейної медицини — лікувально-профілактичний заклад, який в межах своєї діяльності на засадах сімейної медицини забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я.
Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини — самостійний лікувально-профілактичний заклад, який є юридичною особою, має гербову печатку.
Рішення про організацію амбулаторії приймається територіальним органом місцевого самоврядування.
Прикріплене населення до амбулаторії загальної практики — сімейної медицини визначається територіальним органом управління охороною здоров'я і затверджується в територіальних органах місцевого самоврядування.

Основні завдання амбулаторії загальної практики — сімейної медицини:
 Проведення комплексу профілактичних заходів з попередження захворювань, травм та отруєнь, зниження захворюваності, інвалідності і смертності серед прикріпленого населення.
 Надання хворим кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги в умовах амбулаторії та вдома.
 Раннє виявлення захворювань, своєчасне амбулаторне обстеження і лікування хворих, за наявності показань забезпечення направлення хворих на консультування та госпіталізацію в інші лікувально-профілактичні заклади.
 Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих для життя станах, нещасних випадках (травми, отруєння і т. д), за показаннями забезпечення транспортування хворого в інший лікувально-профілактичний заклад для надання спеціалізованої допомоги.
 Дотримання спадкоємності з іншими лікувально-профілактичними закладами щодо обстеження та лікування хворих.
 Забезпечення роботи виїзних бригад фахівців з числа лікарів центральної районної лікарні та обласних лікувально-профілактичних закладів.
 Своєчасне взяття на облік осіб, які підлягають диспансеризації, та забезпечення динамічного спостереження за станом їх здоров'я, проведення лікувально-оздоровчих заходів.
 Експертиза тимчасової втрати працездатності і видача документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.
 Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію.
 Проведення профілактичних щеплень, у встановленому порядку повідомлення санітарно-епідеміологічної станції про інфекційне, паразитарне та професійне захворювання, отруєння населення, виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог та ін.
 Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на прикріпленій території.
 Навчання пацієнтів методам зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, покращання репродуктивного здоров'я та навчання методам планування сім'ї.
 Гігієнічне виховання дітей та підлітків.
 Впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.
 Організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю прикріплених фельдшерсько-акушерських пунктів.
 Подання пропозицій до територіальних органів охорони здоров'я щодо покращання медичного обслуговування населення.

Примітки 

Сімейна медицина
Медичні заклади